Yankton bezeichnet

ein indianisches Volk der Sioux, siehe Yankton (Volk)
ein Indianerreservat im US-Bundesstaat South Dakota, siehe Yankton Reservation
einen Ort im US-Bundesstaat South Dakota, siehe Yankton (South Dakota)
ein Gemeindefreies Gebiet im US-Bundesstaat Oregon, siehe Yankton (Oregon)
einen Bezirk im US-Bundesstaat South Dakota, siehe Yankton County